Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – instytucja sądownicza Unii Europejskiej
 Trybunał Sprawiedliwości – jeden z trzech organów sądowniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) – główny organ sądowego rozstrzygania sporów między państwami w systemie Narodów Zjednoczonych
 Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM) – poprzednik MTS działający w okresie międzywojennym w systemie Ligi Narodów